International Pen Friends (auch: International Penfriends) (IPF) (deutsch: Internationale Brieffreunde) ist eine internationale Vereinigung, die 1967 in Irland gegründet wurde und gegen eine Mitgliedsgebühr Brieffreundschaften in alle Welt vermittelt. Der Sitz der Organisation befindet sich heute in Australien (früher Irland). Für die Organisation sind weltweit rund 400 sogenannten Representatives oder Agents tätig, die in ihrem Heimatland (oder auch in von der IPF-Zentrale zugewiesenen Gebieten) die Mitgliederwerbung/-betreuung übernehmen.

„The pen is mightier than the sword“ – Die IPF-Geschichte 
Der Ire Neil O'Donnell suchte lange Zeit nach einem Weg, internationale Verständigung zwischen Menschen verschiedener Nationen zu praktizieren, ehe er 1967 – zu einer Zeit, als Briefe schreiben noch mehr verbreitet war als Telefonieren – die Idee mit dem Schuhkarton hatte. Die Pappschachtel diente ihm als Adressenarchiv für Briefkontakte. Damit waren die „International Pen Friends“ (International Penfriends, IPF) gegründet. 

Was bescheiden begann, entwickelte sich im Laufe der Jahre zum größten Brieffreundschaftsclub der Welt, dem inzwischen rund 300.000 Mitglieder in 192 Ländern angehören, und in dem etwa 5.000.000 Brieffreundschaften in den Jahren vermittelt wurden. Neil O'Donnells Idee, durch internationale Brieffreundschaften das Verständnis und die Freundschaft zwischen Menschen verschiedener Länder und Kulturen zu fördern, wurde zur Maxime des Clubs. Dazu werden in Fragebögen Hobbys und andere Interessen des Suchenden abgefragt, können Einschränkungen der gesuchten Kontakte und weitere Vorlieben für einen potenziellen Brieffreund angegeben werden. Das Alter der Mitglieder reicht von acht bis achtzig, und jede soziale Schicht, Glaubensrichtung und Hautfarbe ist in IPF vertreten. 

Am 12. Januar 2001 hat Neil O'Donnell aufgrund gesundheitlicher Gründe die Leitung der International Penfriends abgegeben, am 3. August 2004 starb O'Donnell an den Folgen einer Krebserkrankung. Die neue Leiterin von IPF ist die Australierin Julie Delbridge. Die Zentrale des Clubs befindet sich seit März 2001 in Australien (seit 2004 an der Byron Bay/Suffolk Park, NSW).

Weblinks 
 Deutsche Vertretung von IPF inkl. Schweiz und Österreich
 Deutschsprachige Webseite der International Pen Friends (Europa/Italien)
 Deutsche Webseite der International Pen Friends
 Internationale Webseite der International Pen Friends (Australien)

Briefwesen